Advent in lingua inglese significa "avvento", "arrivo", "comparsa", "venuta".

Geografia 
 Advent – civil parish del Regno Unito
 Advent – area non incorporata della Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Advent – gruppo musicale statunitense
 Advent – brano degli Opeth del 1996, dall'album Morningrise
 The Advent – gruppo musicale britannico

Tecnologia 
 Advent Corporation – azienda statunitense produttrice di diffusori acustici
 Advent Software – public company fondata nel 1983 da Steve Strand
 Adaptive Versatile Engine Technology (o ADVENT) – programma di sviluppo di motori aeronautici coordinato dalla United States Air Force

Altri progetti